Bergenior (Bergenia) är ett släkte av stenbräckeväxter. Bergeniorna ingår i familjen stenbräckeväxter. Det finns 10 arter. Alla arterna förekommer i tempererade Asien och några arter odlas som trädgårdsväxter.

Det rör sig om fleråriga örter som bildar stora bestånd. De har krypande jordstam som är stor, tjock och fjällig. Bladen är alla basala, ofta mer eller mindre vintergröna, enkla, vaxade och ofta läderartade. Kanterna kan vara helbräddade, naggade eller tandade. Blomställning bildar en flock med fjällika högblad.
Blommorna är stora och de har fem foderblad. Kronbladen är fem, vita till rosa, röda eller purpur. Ståndarna är 10. Karpellerna är 2, förenade vid basen. Frukten är en kapsel men många små, bruna frön. Förökas genom delning av roten eller genom frön.

Kladogram 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor
Flora of China - Bergenia
Flora of Pakistan - Bergenia
Guide to Growing Bergenia plants

Externa länkar 

Stenbräckeväxter